Veles može značiti:
 Veles (ptice), rod ptica porodice Caprimulgidae.
 Veles (grad), grad u Makedoniji
 Veles (mitologija), bog stada u slavenskoj mitologiji
 HD 75898 b (Veles), planet zvijezde HD 75898 (Stribor)